Цагельня — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Цагельня — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Цагельня — упразднённая деревня в Поболовском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области.
 Цагельня — посёлок в Болотнянском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области.
 Цагельня — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Цагельня — посёлок в Копыльском районе Минской области.
 Цагельня — деревня в Пуховичском районе Минской области.